

Persone
Bruce Mather – compositore canadese
Cotton Mather – pastore protestante e medico inglese
Frank Jewett Mather – critico d'arte e docente statunitense
Increase Mather – pastore protestante e scrittore inglese
John Cromwell Mather – astrofisico e cosmologo statunitense
John N. Mather – matematico statunitense
Margrethe Mather – fotografa statunitense
Mysterious Dave Mather – sceriffo e pistolero statunitense
Richard Mather – religioso statunitense

Altro
49700 Mather – asteroide
Mather – CDP statunitense in California
Mather – CDP statunitense in Pennsylvania